Geare ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Geare, US-amerikanische Schauspielerin
 Taylor Geare (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Gear
 Gere